Арезе () — итальянская фамилия и топоним.

Топоним 
 Арезе — город на севере Италии, расположенный в провинции Милан области Ломбардия.

Фамилия